Kukavica je lahko:

 ime več vrst ptičev iz družine kukavic, med njimi najbolj znana (navadna) kukavica
 kukavica (rod) (Orchis), rod rastlin iz družine kukavičevk, tudi del vrstnega imena predstavnikov (trizoba kukavica, škrlatnordeča kukavica itd.)
 Kukavica (priimek), priimek več znanih ljudi 
 Kukavica (gora), gora v osrednji Srbiji
 Kukavica (pravljica), slovenska ljudska pravljica z istoimenskim glavnim likom
 Šta je to u tvojim venama/Kukavica, album srbske pevke Cece
 zvočni simbol, ki najavlja poročila Radia Slovenija; je tudi simbol Radia Slovenija

Naselja 
 Kukavica, Vladičin Han (Srbija)
 Kukavica, Vlasotince (Srbija)
 Kukavica, Črna gora